Berck (gemeente), gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Berck (striptekenaar), pseudoniem van de Belgische striptekenaar Arthur Berckmans